Hans Cauer ist der Name folgender Personen:

* Hans Cauer (Maler) (1870–1900), deutscher Maler
 Hans Cauer (Chemiker) (1899–1962), deutscher Chemiker